Rattinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rattinger (* 1951), österreichischer Schauspieler
 Hans Rattinger (* 1950), deutscher Politologe